Obad ist der Familienname von:

 Adis Obad (* 1971), Fußballspieler und -trainer aus Bosnien und Herzegowina

Obad bezeichnet:

 Obad (Timiș), Dorf im Kreis Timiș, Banat, Rumänien